

Patronyme 
 Madeleine d'Ittre,  abbesse de l'abbaye de la Cambre.
 Catherine d'Ittre,  abbesse de l'abbaye de la Cambre
 Maison de Trazegnies

Toponyme 
 Ittre, commune francophone de Belgique
 Haut-Ittre, section de la commune belge
 Ittre, ruisseau de Belgique de la province du Brabant wallon